Uefa Women's Cup 2001/2002 vanns av Frankfurt, Tyskland då man i finalmatchen besegrade Umeå IK, Sverige med 2–0 den 23 maj 2002.

Kvalificeringsomgång

Gruppspel

Grupp 1
Gruppspelet hölls i Norge.

Grupp 2
Gruppspelet hölls i Nederländerna.

Grupp 3
Gruppspelet hölls i Sverige.

Grupp 4
Gruppspelet hölls i Tyskland.

Grupp 5
Gruppspelet hölls i Finland.

Grupp 6
Gruppspelet hölls i Danmark.

Grupp 7
Gruppspelet hölls i Skottland.

Grupp 8
Gruppspelet hölls i Schweiz.

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 2001/2002 på Uefas webbplats
 Resultat från UEFA Women's Cup på RSSSF

2001/2002
Fotbollssäsongen 2001/2002
2001 i Europa
2002 i Europa